Le mot Machiavel peut renvoyer à :
 Nicolas Machiavel (1469 - 1527), penseur italien de la Renaissance, théoricien de la politique et de la guerre ;
 Machiavel, groupe belge de pop rock et de hard rock.